Заво́д «Кра́сное зна́мя" — российское предприятие, одно из крупнейших в стране по выпуску радиоэлектронной аппаратуры.

История 
В 1918 году в Рязани был создан государственный деревообделочный завод, который выпускал продукцию для нужд народного хозяйства: рамы оконные, двери, гвозди. В 1935 году Рязанский деревообрабатывающий завод № 8 Наркомата лесной промышленности был передан Наркомату авиапромышленности, получил там литерный номер 168 и начал подготовку к перепрофилированнию на оборонную продукцию — авиавинты.  Выпуск деревянных винтов для самолетов типа ТБ-3, Р-5 и У-2 (самолёт) был начат не позднее 1939 года, также производились деревянные детали планера (например, лонжероны и авиалыжи) для тех же самолётов, лафеты для пушечно-стрелкового вооружения, аэросани и походные фотолаборатории для аэросъемок.

Летом 1941 завод был эвакуирован: большая часть в Волжск Марийской АССР (в 1944 влилась в ростовский завод, ныне Роствертол), но также в Шумерлю и Козловку в Чувашской АССР. На старой площадке был организован филиал, который в мае 1942 стал самостоятельным заводом № 463.

В годы войны в Рязани выпускались авиакабины, подвесные баки и оборудование наземного обслуживания для большинства самолетов, прошедших Великую Отечественную, собирались бипланы У-2, было освоено производство десантных планеров.

В 1963 году состоялось переименование организации п/я № 141 в завод «Красное Знамя». В 1965 году приказом Министерства радиопромышленности СССР завод реорганизуется. В результате образуются два самостоятельных производства: завод «Красное Знамя», ориентированный на выпуск наземной радиоэлектронной техники, и специализирующийся на БРЭО государственный Рязанский приборный завод.

В 1973 году на базе завода было открыто производственное объединение «Красное Знамя» в составе самого завода в качестве головного предприятия и конструкторского бюро «Глобус», которое в 1982 году стало самостоятельным предприятием. В 1983 году из завода выделено известное телевизорами «Сапфир» телепроизводство, ставшее отдельным заводом и запустившее модернизированные телевизоры «Ореол», но по-прежнему входившее в состав производственного объединения.

В 1994 году производственное объединение «Красное Знамя» преобразовано в акционерное общество открытого типа, в 1997 году — в открытое акционерное общество.

О предприятии 
Завод «Красное Знамя» представляет собой единый научно-производственный технологический комплекс, включающий научно-исследовательские, опытно-конструкторские и производственные подразделения. Более 40 лет завод сотрудничает с Федеральным космическим агентством. С 2007 года предприятие является корпоративным центром концерна ПВО «Алмаз-Антей» по производству печатных плат одно-, двухсторонних и многослойных 4-5 класса сложности. На предприятии действует система качества, сертифицированная в соответствии с требованиями
стандарта ИСО 9001:2000.

Санкции 
26 декабря 2016 года завод попал под санкции США так как он действует «в противоречии интересам США в области национальной безопасности и внешней политики.

См. также 

 Государственный Рязанский приборный завод
 Гранит (предприятие, Рязань)
 НИИ газоразрядных приборов «Плазма»
 Рязанский завод металлокерамических приборов
 Рязанский радиозавод

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт завода
 Страница на рязанском городском сайте RZN.info

Предприятия электротехнической промышленности СССР
Предприятия Рязани